Ел Пикачо има више значења:

 Ел Пикачо, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Пикачо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пикачо (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пикачо, Ла Гаљина (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пикачо (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пикачо (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пикачо (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пикачо (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пикачо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пикачо (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пикачо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пикачо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пикачо (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пикачо (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пикачо, Сан Антонио ел Пикачо (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пикачо (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пикачо (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пикачо (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пикачо (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пикачо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пикачо (Тепелмеме Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пикачо (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Пикачо (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пикачо (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пикачо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пикачо (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пикачо (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пикачо (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пикачо (Банамичи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пикачо (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пикачо (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пикачо (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пикачо (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Пикачо, Идалго (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику